Такума () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Такума, Джамааладэн (род. 1956) — американский фри-джазовый бас-гитарист и композитор.
 Такума, Мамору (1963—2004) — японский уборщик, который убил 8 человек и ранил 15 во время массового убийства в Осаке.